María Luisa de España o María Luisa de Borbón (La Granja de San Ildefonso, 6 de julio de 1782-Roma, 13 de marzo de 1824) fue una infanta de España con tratamiento de Alteza Real por nacimiento, que al contraer matrimonio se convirtió en reina de Etruria y regente desde 1801 hasta 1807, y duquesa soberana de Lucca desde 1814 hasta 1824, en el momento de su muerte.

Orígenes familiares 

Nacida en La Granja de San Ildefonso el día 6 de julio de 1782, fue hija del rey Carlos IV de España y de la princesa María Luisa de Borbón-Parma, que entonces ostentaban el título de príncipes de Asturias. María Luisa era nieta por vía paterna del rey Carlos III de España y de la princesa María Amalia de Sajonia, mientras que por vía materna lo era del duque Felipe I de Parma y de la princesa Luisa Isabel de Francia.

María Luisa fue hermana de:

 Fernando VII, rey de España.
 Carlota Joaquina, casada con el rey Juan VI de Portugal.
 María Isabel, casada con el rey Francisco I de las Dos Sicilias.
 Carlos María Isidro, pretendiente carlista al trono de España.

Nupcias y descendientes 
María Luisa contrajo matrimonio en el Palacio de La Granja de San Ildefonso el 25 de agosto de 1795 con su primo, el príncipe heredero Luis de Parma. La pareja se quedó a vivir en la corte española durante algunos años y tuvieron dos hijos:

Carlos II (Madrid, 22 de diciembre de 1799-Niza, 16 de marzo de 1883), duque de Parma. Se casó con la princesa María Teresa de Saboya.
Luisa Carlota (nacida en altamar en el navío Reina María Luisa cerca de Barcelona el 2 de octubre de 1802-Roma, 18 de marzo de 1857), se casó en primeras nupcias con el príncipe Maximiliano de Sajonia, en segundas nupcias con el conde Giovanni Francesco de Rossi, y en terceras con Giovanni Vimercati.

El reino de Etruria 

En el año 1801, Napoleón Bonaparte ocupó el territorio del Ducado de Parma e inmediatamente asignó a los infantes Luis y María Luisa el territorio del Reino de Etruria, creado sobre el antiguo Gran Ducado de Toscana. La compensación territorial se hizo ya que la familia Borbón de España, de la cual era miembro la duquesa, era aliada de la causa bonapartista en aquel momento. Luis y María Luisa partieron de España y se instalaron en Florencia, capital del recién creado reino de Etruria.

El Reino de Etruria tuvo una efímera vida y desapareció en 1807. Pese a todo, en 1803, el rey Luis de Etruria, marido de la infanta María Luisa, murió a la edad de treinta años. A partir de este momento, la infanta María Luisa se hizo cargo de la regencia de su hijo y ejerció un gobierno destinado a suprimir las innovaciones revolucionarias de los gobiernos de su marido tutelados por Francia. María Luisa restituyó el absolutismo en 1807, y el 10 de diciembre fueron expulsados del trono por parte del ejército napoleónico.

En 1808, la infanta María Luisa y sus dos hijos se instalaron en la corte de Madrid, una corte profundamente dividida a principios del siglo XIX. La infanta apoyó a los partidarios de su padre, Carlos IV, en contra de los partidarios de su hermano, Fernando VII. Intentó presionar a su padre y a Napoleón Bonaparte para conseguir un reino de nueva creación al norte de Portugal. Napoleón decidió detenerla después de las Abdicaciones de Bayona, tras las cuales Francia mantuvo secuestrada a la familia real. Su traslado de España, junto con el infante Francisco de Paula, fue una de las causas del Levantamiento del 2 de Mayo.

Durante el largo confinamiento francés, la infanta y su descendencia fueron excluidos de la sucesión a la corona por parte de las Cortes de Cádiz como muestra de rechazo a su conducta pro-francesa.

El acta final del Congreso de Viena creó el ducado de Lucca para el duque Carlos y estableció una regencia de la infanta María Luisa. En un primer momento, María Luisa no aceptó su nuevo establecimiento, pero finalmente lo aceptó, de acuerdo con los términos del Tratado de París de 1817. En este tratado se reconocía la potestad de su hijo a heredar el ducado de Parma a la muerte de la archiduquesa María Luisa de Austria, viuda de Napoleón. De esta forma se eliminaba la posibilidad de los eventuales derechos sucesorios del hijo de María Luisa de Austria, Napoleón II Bonaparte. El 22 de noviembre de 1817, Eusebio Bardají, comisario regio nombrado por María Luisa de Borbón, tomó posesión en su nombre del ducado de Lucca. El 7 de diciembre del mismo año, la nueva duquesa realizó su entrada solemne en el ducado. Dentro de la etapa de gobierno del ducado de Lucca, en 1820 se realizó un intento constitucional, que finalmente no fue llevado a cabo. Hacia 1818, y desde hacía algunos años, estaba enamorada del archiduque Fernando Carlos de Austria-Este, hermano de Francisco IV de Módena. En el año referido durante una visita a Roma coincidiendo con su hermana María Isabel (casada con el que después sería Francisco I de las Dos Sicilias) llegaría a intentar que Fernando VII autorizase su matrimonio con Fernando Carlos, al que el monarca español se oponía.

La infanta murió el 13 de marzo de 1824 en su palacio de Roma, víctima de cáncer.  Su cuerpo fue enterrado en el Monasterio de El Escorial y sus entrañas en el monasterio de clarisas de Lucca, según sus deseos.

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Archiducado de Austria, luego ).
 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel. (Reino de Portugal)

Obras 

Mémoires de la reine d'Etrurie, écrits par elle-même, París, 1814

Ancestros

Bibliografía

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Breve reseña biográfica

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Parma
Duquesas consortes de Parma
Ducado de Lucca
Infantas de España por nacimiento
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en el Real Sitio de San Ildefonso
Borbon, Maria Luisa
Fallecidos en Roma
Nobles de la provincia de Segovia